Loaded Dice – film del 1913 diretto da Burton L. King 
 Loaded Dice – film del 1918 diretto da Herbert Blaché
 Loaded Dice – film del 1925 diretto da Edward Laemmle